Adelaide International 1 2023 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt af typen GreenSet i Memorial Drive Tennis Centre i Adelaide, Australien i perioden 1. - 8. januar 2023. Det var den femte udgave af Adelaide International og den første af to udgaver af turneringen i 2023. Turneringen var en del af WTA Tour 2023 i kategorien WTA 500 og en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP 250.

Damesingletitlen blev vundet af Aryna Sabalenka, som i finalen besejrede kvalifikanten Linda Nosková med 6-3, 7-6(4), og som dermed vandt sin 11. WTA-titel i karrieren, og det var hendes anden titel på WTA 500-niveau. Nosková var ikke direkte kvalificeret til hovedturneringen men opnåede en plads gennem kvalifikationen. I hovedturneringen opnåede hun sine første to sejre i karrieren over top 10-spillere, da hun i første runde besejrede verdensranglistens nr. 8, Darja Kasatkina, og i semifinalen vandt over nr. 2 på ranglisten, Ons Jabeur, hvorved hun kvalificerede sig til sin første WTA-finale. I kvartfinalen besejrede hun endvidere den tidligere grand slam-vinder og verdensetter, Viktorija Azarenka, med 8-6 i tredje sæts tiebreak efter undervejs at have afværget en matchbold. Resultaterne medførte, at Nosková avancerede næsten 50 pladser på WTA's verdensrangliste til en placering som nr. 56, hvilket var ny personlig rekord.

I herresingleturneringen sejrede Novak Djokovic, som dermed vandt sin 92. ATP-titel, og som dermed nåede op på siden af Rafael Nadal, og de to spillere delte herefter fjerdepladsen på listen over spillere med flest herresingletitler i tennissportens åbne æra. I finalen måtte Djokovic afværge en matchbold på vej mod sejren på 6-7(8), 7-6(3), 6-4 over Sebastian Korda, der var i sin femte finale på ATP Tour. Ingen af de to spillere havde dog tidligere været i finalen ved Adelaide International.

Damedoublerækken blev vundet af Asia Muhammad og Taylor Townsend efter finalesejr på 6-2, 7-6(2) over Storm Hunter og Kateřina Siniaková, og det amerikanske par vandt dermed deres anden WTA-titel som makkere efter at de tidligere havde vundet Auckland Classic i 2020. Muhammad vandt den 8. WTA-titel i damedouble i sin karriere, mens sejren var Townsends anden doubletitel på WTA Tour, men det skulle vise sig at være den første af to titler i træk, eftersom hun ugen efter vandt Adelaide International 2-titel med Luisa Stefani som makker. Hunter og Siniaková var i deres anden WTA-finale som makkere, efter at de tidligere havde vundet Grass Court Championships Berlin 2022. Storm Hunter var i Adelaide International-finalen for anden gang, idet hun året før havde vundet titlen med Ashleigh Barty som makker.

Sejren i herredoubleturneringen gik til Lloyd Glasspool og Harri Heliövaara, som i finalen vandt med 6-3, 7-6(3) til Jamie Murray og Michael Venus, og som dermed vandt deres tredje ATP-titel som makkere. Sejren var Glasspools tredje doubletitel på ATP Tour, mens Harri Heliövaara vandt sin fjerde ATP-turnering i double. Murray og Venus var i deres første ATP-finale som makkere.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i begyndelsen af 2022 havde tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, tilladt, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 1.469.572, hvilket er en stigning på ??? % i forhold til året før. Præmiesummen var fordelt på $ 826.837 til kvindernes rækker og $ 642.735 til mændenes rækker.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 30 spillere, der var fordelt på:
 21 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 5. december 2022 (fire uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 6 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen. 2 af de 24 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 19. november 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. 2 af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 23 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 1 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 24 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Adelaide International 
 WTA - Adelaide 2023 - Draws 
 ATP Tour - Adelaide 1 2023 - Results

Noter 

2023 1
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023